И́ндига может означать:
 Индига — река в Ненецком автономном округе Архангельской области.
 Индига — губа в юго-восточной части Баренцева моря.
 Индига — посёлок в Ненецком автономном округе.
 Индига — планирующийся морской порт в устье реки Индига.
 Индига — российский танкер.